Abraham Lincoln – 16. prezydent USA
 USS "Abraham Lincoln" – nazwa amerykańskich okrętów
 Abraham Lincoln: Łowca wampirów
 Abraham Lincoln (film 1930)
 Fort Abraham Lincoln